Bösing ist:
 eine Stadt in der Slowakei: deutsch Bösing, ungarisch Bazin, lateinisch Bazinium, slowakisch Pezinok

Bösing oder Boesing ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Bösing (* 1954), deutscher Musiker, Komponist, Produzent, Keyboarder und Diplom-Biologe
 Kai-David Bösing (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Karl Boesing (1930–2013), deutscher Amtstierarzt und Verbandsfunktionär
 Lothar Bösing (* 1952), deutscher Pädagoge und Basketballfunktionär
 Wilhelm Bösing (1902–1949), deutscher Politiker (NSDAP); Mitglied des Reichstags

Siehe auch:
 Bösingen